tablica – wykaz, zestawienie, rejestr danych, ilustracja
 w informatyce:
 tablica – kontener danych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne
 tablica asocjacyjna – używana w  programowaniu
 tablica mieszająca – używana w programowaniu
 rozproszona tablica mieszająca – używana do przechowywania informacji o dużych ilościach danych
 tablica stron – tablica stosowana w realizacji pamięci stronicowanej
 tablica alokacji plików – tablica informująca o rozmieszczeniu plików na partycji
 tablica otwartych plików – używana w systemach operacyjnych
 Tablica – serwis ogłoszeniowy nabyty w 2014 przez OLX
 tablica  w leśnictwie to najmniejsza jednostka uformowana z pni w celu spławu drewna. Ma zazwyczaj ok. 4 m szerokości
 tablica ADR – tablica informacyjna na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne
 tablice autorskie Cuttera – przeznaczone do szeregowania zbiorów bibliotecznych według układu alfabetycznego
 tablica  w koszykówce to płyta, do której przymocowana jest obręcz
 tablica chronologiczna – tworzona głównie w historii
 Tablice z Davenport –  rzekome znaleziska odkryte w 1877 roku w amerykańskim stanie Iowa
 tablica drogowa – stosowana do umieszczania napisów takich jak znaki kierunku i miejscowości
 tablica decyzyjna – zawiera najważniejsze informacje do podjęcia
 tablica ekonomiczna – tablica stosowana w ekonomii
 tablica genealogiczna – to zwięzła forma prezentacji zgromadzonych danych o genealogii  określonej rodziny
 tablica informacyjna – stosowana w budownictwie (umieszczona na terenie każdej budowy)
 tablice kamienne – to tablice zawierające Dekalog, które Mojżesz otrzymał od Boga
 tablica klasyfikacyjna – stosowana w statystyce rachunkowości i sporcie (m.in. strzelectwo)
 tablice konkordacyjne – umożliwiające tłumaczenie z jednego języka na drugi
 tablice logarytmiczna – zawierają wartości mantys oraz logarytmów
 tablice matematyczne – zawierają wartości funkcji matematycznych
 tablica Mendelejewa – to zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych
 tablica nagrobna – umieszczana na mogiłach poległych
 tablice nawigacyjne – tablice używane w nawigacji i żegludze
 tablica ogłoszeń – do umieszczania  ogłoszeń i anonsów
 tablica ostrzegawcza – informująca o grożącym niebezpieczeństwie lub oznaczająca granicę strefy niebezpiecznej
 tablica pamiątkowa – poświęcona osobie, lub upamiętniająca rocznicę wydarzenia
 tablica paschalna – to używane w średniowieczu zestawienie świąt Wielkanocy
 tablica porównawcza – wykorzystana w programowaniu
 tablica prawdy – używana w programowaniu
 tablica przejścia – wykorzystana w elektronice
 tablica rejestracyjna – używana do identyfikacji samochodów
 tablica reklamowa – wykorzystana w reklamie
 tablica wskaźników – zawierająca podstawowe wskaźniki, pokazujące kierowcy podstawowe parametry silnika i samochodu
 tablica statystyczna – wykorzystana w ekonomii i statystyce
 tablica systoliczna – używana w automatyce
 tablica szkolna – tablica, wisząca w każdej klasie szkolnej, służąca do pisania i rysowania przez nauczyciela i uczniów
 tablice UKD – zastosowane w bibliotekach
 paletowa tablica informacyjna – na kolei

Zobacz też 
 tabela